De Grand Prix-wegrace van Italië 1996 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1996. De race werd verreden op 26 mei 1996 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1996
Italië